Vilađo Primavera ima više značenja:
 Vilađo Primavera (Alesandrija)
 Vilađo Primavera (Kuneo)
 Vilađo Primavera (Torino)